L'expression Oscars du cinéma 2009 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2009 et honorait des films sortis en 2008.

Pour les films sortis en 2009 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2010.